Venus and Mars () — четвёртый студийный альбом группы Wings, вышедший в 1975 году. Диск был выпущен после необычайного успеха Band on the Run и также стал очень популярным. Первый альбом Пола Маккартни с лейблом Capitol Records.

История записи 
После выхода альбома Band on the Run в состав Wings в 1974 году вошли также Джимми Маккаллох (ведущий гитарист) и Джефф Бриттон (барабанщик). После того, как Маккартни написал несколько новых песен для будущего альбома, группа в январе 1975 года вылетела в Новый Орлеан, где была запланирована запись Venus and Mars.

Бриттон, повздорив с Маккалохом, ушёл из состава группы, успев поучаствовать в записи только трёх песен альбома. Ему срочно подобрали замену — американца Джо Инглиша, с которым и была продолжена запись.

Маккартни сделал песни в Venus and Mars плавно переходящими друг в друга, и альбом в этом смысле стал похож на альбом The Beatles Abbey Road.

Список композиций

Переиздание 2014 года 
В 2014 года альбом был переиздан в серии Paul McCartney Archive Collection. Выпущен несколько издании:
Standard Edition — на двух CD-дисках; на первом диске — оригинальный 13-трековый альбом, на втором диске 14 бонус-треков.
Deluxe Edition — на двух CD-дисках и одном DVD-диске; на первом диске — оригинальный 13-трековый альбом, на втором диске 14 бонус-треков включает хит-сингла «Junior's Farm», редкие и ранее не изданные треки; 128-страничная книга включает новые интервью с Пола Маккартни, редкие и ранее неопубликованные фотографии Линда Маккартни и Обри Пауэлл и история создание альбома; DVD включает ранее не изданные и эксклюзивные контенты: оригинальный рекламный ролик для альбома, кадры группы в Новом Орлеане («Recording My Carnival» and «Bon Voyageur») и репетиционные записи в Elstree Studios («Wings At Elstree»).
Remastered Vinyl — на двух виниловых LP-дисках; версия альбома, включающая в себя треки из Special Edition и ссылку в Интернете на загрузку материала.

Диск 1 — оригинальный альбом
Оригинальный 13-трековый альбом.

Диск 2 — бонусные треки
«Junior's Farm» – 4:23
«Sally G» – 3:40
«Walking in the Park with Eloise»  – 3:10
«Bridge on the River Suite» – 3:11
«My Carnival» – 3:59
«Going To New Orleans (My Carnival)» – 2:07
«Hey Diddle» (Ernie Winfrey Mix) – 3:51
«Let's Love» – 2:05
«Soily» (From One Hand Clapping) – 3:57
«Baby Face» (From One Hand Clapping) – 1:43
«Lunch Box/Odd Sox» – 3:55
«4th of July» – 3:49
«Rock Show» (Old Version) – 7:09
«Letting Go» (Single Mix) – 3:36

Диск 3 – DVD
«Recording My Carnival»
«Bon Voyageur»
«Wings at Elstree»
«Venus and Mars TV Ad»

Доступно только на сайте paulmccartney.com
«Letting Go» (Extended Version) – 5:39
«Love My Baby» (From One Hand Clapping) – 1:16
«Rock Show» (New Version) – 6:31

Участники записи 
 Пол Маккартни — вокал, бас-гитара, гитара, клавишные
 Линда Маккартни — вокал, клавишные
 Дэнни Лэйн — вокал, гитара, клавишные
 Джимми Маккалок — вокал, гитара
 Джо Инглиш — ударные
 Кеннет Уильямс — конга
 Дэйв Мэйсон — гитара
 Том Скотт — саксофон
 Аллен Туссейнт — клавишные
 Джефф Бриттон — барабан

Чарты

Сертификации

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы Пола Маккартни
Альбомы Wings
Альбомы, спродюсированные Полом Маккартни
Альбомы Capitol Records
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums